Tennis under Middelhavslegene 2001 blev afholdt i Tunis, Tunisien fra den 5. til 8. september 2001.

Deltagere

Tredjepladsen

Eksterne henvisninger
 http://www.tunisiaonline.com/news/medgames2001/ 

Tennis under Middelhavslegene
Middelhavslegene 2001